Vicente Francisco del Sol y Veyán (Santiago de Chile, 4 de octubre de 1841—Niza, Francia, 7 de junio de 1902) fue el último marqués de Yavi del Valle de Tojo.

Biografía 
Según los Anales de la Nobleza de España, tomo IV de 1883: Don Vicente Francisco del Sol y de Veyán Pérez de Uriondo Florido Menendez-Valdés y Fernández Campero, último marqués del Valle de Tojo, caballero de justicia de la Orden de Malta, caballero de la de Cristo del Portugal, señor de la casa-Palacio de Larraco en Alava, etc. (Hijo primogénito de D. Juan Valentín del Sol y Perez de Uriondo, fallecido en Santiago de Chile el 16 de noviembre de 1874, y de doña Rosa de Veyán y Florido, su mujer, fallecida el 27 de enero de 1876); nació en Santiago de Chile (América) el 4 de octubre de 1841; sucedió en 1876 como quinto nieto del general Fernádez-Campero, primer marqués del Valle de Tojo.

Fue ennoblecido por el rey Alfonso XII, otorgándole el título de "Marqués del Valle de Tojo.  Esta restitución del título nobiliario concedido en 1708 a Juan José Fernández Campero y Herrera tenía efectos jurídicos en el marco de la legislación nobiliaria española, ya que el lugar geográfico del cual tomaba su nombre, era parte para ese entonces de la República de Bolivia. Los títulos de nobleza habían sido abolidos por las disposiciones de la Soberana Asamblea del Año XIII de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque las propiedades que constituían el mayorazgo en la Puna de la provincia de Jujuy, habían permanecido bajo la propiedad del heredero legítimo del último Marqués, Fernando María Campero Barragán.  

En 1877 durante la Guerra de Oriente o Guerra ruso-turca (1877-1878), lo nombraron delegado de la Cruz Roja belga. Del Sol fue Cónsul General de Chile en Bruselas, Bélgica, nombrado el 5 de marzo de 1894, según el Archivo General Histórico, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
En 1884, el marqués participa de un concurso hípico en el Palacio de la Industria (Champs-Elysées), con su yegua castaña "La Frileuse", obtiene premio en la 1a clase, 2.ª división.

Matrimonio del marqués 

El marqués del Valle de Tojo se casó en París el 8 de julio de 1882 con Mademoiselle Gabriela Margarita Sabina Théry de Gricourt y Bourgeois de Jessaint, hermana de Catalina, condesa de Palikao (hija del marqués de Gricourt, senador que fue del Imperio; chambelan de S.M. el Emperador Napoleón III, oficial de la Legión de Honor de Francia, comendador de número de la real y distinguida orden española de Carlos III, etc., y de Adriana Bourgeois de Jessaint, hija del vizconde de Jessaint, par de Francia). La ceremonia religiosa tuvo lugar en la capilla de Saint-Joseph, de los padres Pasionistas ingleses, en el 50 de la avenida Hoche. Fueron testigos de matrimonio: por el novio, el almirante y vizconde, Francisco Teodoro de Lapelin (Exgobernador de La Martinique) y Prudencio Ibáñez Vega (banquero de Isabel II); caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica y por la novia: Emilio Félix, Conde de Fleury y Luis Felipe, conde de Ranchicourt (primo de la novia). La bendición nupcial la dio Monseñor Lamazou, Obispo de Limoges, estuvieron presentes en la ceremonia el marqués de Avaray, el marqués de Lasalle, la duquesa Caraccialo, la duquesa de Isly y su hermana la condesa Fleury, la señora de Eugenio Pastré, y el barón de Saint-Armand, entre otros.
Se anunció el fallecimiento de la Marquesa del Valle de Tojo, nacida Gricourt, el 12 de abril de 1914. Murió en su domicilio de 26 de la calle Cardinet, distrito 17 de París.

Su suicidio 

El 7 de junio de 1902, siendo aún cónsul general de Chile en Bruselas, el marqués del Tojo se suicida pegándose un tiro de revólver en la cabeza, vivía en su departamento en la Villa Beau-Séjour, en la calle Verdi, barrio de Los Músicos (Quartier des Musiciens) de Niza. Vivía solo, llevaba cuatro años separado de su mujer y el último tiempo se había vuelto un verdadero misántropo.

Antepasados 

<div>

Notas 

Referencias:
 Enrique Torres Saldamando, Los títulos de Castilla en las familias de Chile, 1894, ver capítulo del Valle del Tojo.
 Anales de la Nobleza de España, tomo IV de 1883.
 Archivos de Paris: Microfilm Nº5mi 3/186. Acta de Casamiento N.º 546 del 8 de julio de 1882: Del Sol y Veyán Marques del Valle de Tojo y Théry de Gricourt.
 Sobre el Marqués de Gricourt: Dictionnaire du Second Empire dir. Jean Tulard, París, Ed. Fayard, 1995.
 Entre sus propiedades: PARIS,90 BOULEVARD DE COURCELLES; Castillo de MONFORT SAINTE AMAURY, DEPARTAMENTO DE SEINE ET OISE(FRANCIA).

Diplomáticos de Chile
Ministros de Relaciones Exteriores de Chile
Marqueses de España
Marqueses de Yavi
Nobles de Chile
Suicidas de Chile
Caballeros de justicia de la Orden de Malta
Familia Campero
Fallecidos en Niza